Adam i Ewa oder Adam i Eva steht für:
 Adam i Ewa (Bühnenstück), von Michail Bulgakow
 Adam i Ewa (Novelle), Novelle von Juri Kasakow
 Adam i Ewa (Telenovela), polnische Telenovela aus den Jahren 2000 bis 2001
 Adam i Ewa (Springbrunnen), Springbrunnen im Schloss Peterhof
 Adam i Eva (Film), jugoslawischer Film aus dem Jahr 1963
 Adam i Eva (Lied), serbisches Volkslied

Siehe auch:
 Adam und Eva (Begriffsklärung)
 Adam & Eve (Begriffsklärung)
 Adamo ed Eva
 Eva und Adam